Savioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Savioli Corbelli (1742–1811), kurfürstlicher Kämmerer, Hof- und Kommerzienrat in München 
 Arminio Savioli (1924–2012), italienischer Journalist
 Fritz Savioli (1905–1994), deutscher Politiker (SPD, SPS), MdL Saarland
 Ilaria Savioli (* 1990), italienische Wasserballspielerin
 Leonardo Savioli (1917–1982), italienischer Architekt und Maler
 Lodovico Savioli (1729–1804), italienischer Dichter und Historiker
 Lorenzo Savioli, italienischer Mediziner, Funktionär der WHO	
 Martina Savioli (* 1990), italienische Wasserballspielerin